Abdij van Clairefontaine (België) - Clairefontaine, provincie Luxemburg, België
 Abdij van Clairefontaine (Franche-Comté) - Polaincourt-et-Clairefontaine, Franche-Comté, Frankrijk
 Abdij Notre-Dame de Clairefontaine - Cordemois, provincie Luxemburg, België